Севасто́поль:

Топонимы 
 Населённые пункты
 Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова.
 Севастополь — древнее название города Сухума (Абхазия).
 Севастополь — село в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана.
 Севастополь — село в Хвастовичском районе Калужской области.

 Железнодорожные станции
 Севастополь — железнодорожная станция в городе Севастополе.
 Севастополь-Товарный — грузовая железнодорожная станция в городе Севастополе.

Суда 
 «Севастополь» — двухмачтовая парусная шхуна Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Севастополь» (1864—1887) — батарейный броненосец Балтийского флота, на стадии строительства перестроенный из парусно-винтового фрегата.
 «Севастополь» — броненосец, участвовавший в Русско-японской войне 1904—1905 годов.
 «Севастополь» — линкор, участник Первой и Второй мировых войн.
 «Севастополь» — большой противолодочный корабль, впоследствии переклассифицированный в ракетный крейсер проекта 1134 Тихоокеанского флота СССР.
 «Севастополь» — ролкер для перевозки автомобилей и пассажиров, с 2014 года работает на линии Новороссийск — Феодосия.
 «Севастополь» — паром для перевозки автомобилей и пассажиров, с 2014 года работает на Керченской переправе.
 «Севастополь» (корабль ПВО-ПЛО (1964-1966), с 1966 по 1977 год — большой противолодочный корабль, позднее — ракетный крейсер) — корабль ВМФ СССР проекта 1134 Балтийского, с 11 февраля 1980 года — Тихоокеанского флота СССР. Исключён из боевого состава флота 15 декабря 1989 года.

Спорт 
 «Севастополь» — футбольный клуб города, созданный в 2014 году.
 «Севастополь» — расформированный футбольный клуб города, существовавший в 2002—2014 годах.
 «Севастополь-2» — фарм-клуб «Севастополя», существовавшего в 2002—2014 годах.
 «Севастополь» — футбольный стадион города.
 «Севастополь» — баскетбольный клуб города.

Прочее 
 «Севастополь» — военно-морская база ВМФ России.
 «Севастополь» — художественный фильм 1970 года.
 «Севастополь» — марочное крепкое белое вино, производящееся в Крыму.
 (2121) Севастополь — астероид главного пояса.
 Севастопольский бульвар — бульвар в Париже.
 Реомюр — Севастополь — станция парижского метрополитена.

См. также 
 Себастопол — название города в Калифорнии, США.
 Административно-территориальное деление города федерального значения Севастополя — о регионе в составе РФ.
 Территория, подчинённая Севастопольскому городскому совету — о регионе в составе Украины.

